Бу́йничи  — название географических объектов в Белоруссии:

 Буйничи — агрогородок в Могилевском районе Могилёвской области.
 Буйничи — упразднённый сельский населённый пункт при железнодорожной станции, входил в состав Буйничского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области
 Буйничи — железнодорожная станция на линии Могилёв — Жлобин.